|-
| 135001 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135002 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135003 - || || 17 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135004 - || || 17 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135005 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135006 - || || 25 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135007 - || || 25 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135008 - || 2001 JB || 2 de maig, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 135009 - || || 15 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135010 - || || 15 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135011 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135012 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135013 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135014 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135015 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135016 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135017 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135018 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135019 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135020 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135021 - || || 26 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135022 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135023 - || || 31 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135024 - || || 23 de maig, 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 135025 - || || 12 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135026 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135027 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135028 - || || 21 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135029 - || || 20 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135030 - || || 24 de juny, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 135031 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135032 - || || 20 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135033 - || || 27 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135034 - || || 21 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135035 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135036 - || || 14 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135037 - || || 14 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135038 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135039 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135040 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135041 - || || 21 de juliol, 2001 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 135042 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135043 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135044 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135045 - || || 24 de juliol, 2001 || Lake Tekapo || I. P. Griffin, N. Brady
|-
| 135046 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135047 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135048 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135049 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135050 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135051 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135052 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135053 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135054 - || || 16 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135055 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135056 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135057 - || || 26 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135058 - || || 30 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135059 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135060 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135061 - || || 3 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135062 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135063 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135064 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135065 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135066 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135067 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135068 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135069 - || || 15 d'agost, 2001 || Pises || M. Ory
|-
| 135070 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135071 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135072 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135073 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135074 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135075 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135076 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135077 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135078 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135079 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135080 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135081 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135082 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135083 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135084 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135085 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135086 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135087 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135088 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135089 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135090 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135091 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135092 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135093 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135094 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135095 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135096 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135097 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135098 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135099 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135100 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5